Никола́й Генна́дьевич Ивано́в () — военный врач, академик Академии медицинских наук СССР (1984), доктор медицинских наук (1967), профессор (1968). Генерал-полковник медицинской службы (1977). Лауреат Государственной премии СССР (1984).

Биография 
Из крестьянской семьи. Окончил начальную школу в Кабаново, 3-ю среднюю школу Смольнинского района Ленинграда.

С 1937 года служил в Красной Армии. С 1937 года учился в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. В академии являлся одним из лучших на курсе, все годы обучения был сталинским стипендиатом.

В связи с начавшейся Великой Отечественной войной в сентябре 1941 года в ускоренном порядке был выпущен из академии и направлен на фронт. С сентября 1941 года — старший врач 1062-го стрелкового полка 281-й стрелковой дивизии 8-й армии Ленинградского фронта, с ноября 1941 года — командир медицинской роты медсанбата и командир медсанбата 310-й стрелковой дивизии Ленинградского и Волховского фронтов. С ноября 1943 года — дивизионный врач 225-й стрелковой дивизии в 59-й, 54-й, 21-й армий на Ленинградском, Волховском, 3-го Прибалтийском, 1-го Украинском фронтах. За годы войны участвовал в битве за Ленинград, в Ленинградско-Новгородской, Псковско-Островской, Тартуской, Прибалтийской, Висло-Одерской, Верхне-Силезской и Пражской наступательных операциях. Почти 4 года неотлучно был на фронте, приобрёл огромный опыт по оказанию медицинской помощи раненым на всех этапах их спасения и по организации их эвакуации с поля боя. Член ВКП(б) с 1942 года.

В конце августа 1945 года вновь направлен в Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова, где в 1946 году окончил факультет подготовки врачей академии с отличием и с золотой медалью, а в 1948 году — завершил обучение на командно-медицинском факультете. С 1949 года — преподаватель военной кафедры Ленинградского педиатрического медицинского института. С 1949 года служил в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова: младший преподаватель, с 1961 года — начальник кафедры организации и тактики медицинской службы, с августа 1968 года — начальник Военно-медицинской академии. За 20 лет его руководства академия активно развивалась как в научной деятельности, так и в подготовке слушателей и в развитии материальной базы, её авторитет в международном научном мире был очень высок.

В январе 1988 года уволен в запас, но до последних дней жизни работал в академии.

Похоронен в Петербурге на .

Научная деятельность 
Автор, соавтор и ответственный редактор около 260 научных трудов, монографий, информационных сборников, наставлений, руководств, учебников и учебных пособий.

Академик АМН СССР (1984), член-корреспондент АМН СССР (1978), член Президиума АМН СССР. Председатель Координационного проблемного научно-технического совета, член Научного совета при уполномоченном Академии наук СССР в Ленинграде. Член двух межведомственных научно-технических советов. Представитель Вооружённых Сил СССР в Международном комитете военной медицины и фармации. Член президиума Учёного медицинского совета Центрального военно-медицинского управления Министерства обороны СССР.

Почётный доктор военно-медицинских академий ГДР, Болгарии и Польши.

Избранные труды 
 
 
 Организация медицинского обеспечения объединений в операциях / Под общ. ред. Н. Г. Иванова. — Л., 1984. (в соавторстве)
 член авторского коллектива Большой медицинской энциклопедии (3-е изд., в 30 томах, 1974—1989).

Награды 
 Орден Ленина
 Орден Октябрьской Революции
 Орден Трудового Красного Знамени
 2 ордена Отечественной войны I и II степени
 орден Отечественной войны II степени (26.08.1944)
 два ордена Красной Звезды (25.7.1943, …)
 Орден Знак Почёта
 Орден За службу Родине в Вооружённых Силах СССР III степени
 медали, в том числе:
 «За боевые заслуги»
 «За оборону Ленинграда»
 «За освобождение Праги»
 «За победу над Германией»
 Орден «За боевые заслуги» (Монгольская Народная Республика)
 Орден Народной Республики Болгария III степени

Примечания

Источники 
 
 Иванов Н. Г. на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации
 

Академики РАМН
Начальники Военно-медицинской академии
Генерал-полковники медицинской службы (СССР)
Военные врачи по алфавиту
Военные врачи России
Медики Великой Отечественной войны
Командиры батальонов в Великой Отечественной войне
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС